Diplochora är ett släkte av mångfotingar. Diplochora ingår i familjen spoljordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spoljordkrypare
Diplochora